Eneda Tarifa – cantante albanese 
 Punta de Tarifa – promontorio all'estremità meridionale della Spagna
 Radio Tarifa –  gruppo musicale spagnolo di world music
 Tarifa – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia